Ante Puljić – calciatore croato
 Jakov Puljić – calciatore croato
 Tomislav Puljić – calciatore croato
 Vinko Puljić – cardinale e arcivescovo cattolico bosniaco
 Želimir Puljić – arcivescovo cattolico croato